Мариехамн:

 Мариехамн — главный город Аландских островов, автономной территории в составе Финляндии.
 Мариехамн — единственный аэропорт автономной провинции Финляндии — Аландских островов.
 Мариехамн — финский футбольный клуб из города Мариехамн, столицы Аландских островов.